Austria:
 Kohlberg – szczyt górski w Dolnej Austrii

Niemcy:
 Kohlberg – dzielnica gminy Windeck, w kraju związkowym Nadrenia-Północna Westfalia, w powiecie Rhein-Sieg
 Kohlberg – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Esslingen
 Kohlberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neustadt an der Waldnaab
 Kohlberg – szczyt górski w Smreczanach 
 Kohlberg – szczyt górski koło miasta Neuenrade w Westfalii 

Osoby:
 Lawrence Kohlberg – amerykański psycholog

Zobacz też 
 Kolberg